

HCl 
 Waterstofchloride
 Zoutzuur

HCL 
 HCL Domino, een product van HCL Technologies (HCLTech)
 Historisch Centrum Leeuwarden
 Historisch Centrum Limburg